Hrachovec může být:

 Hrachovec (houba) – Sphaerobolus, rod hub z čeledi hvězdovkovitých
 Hrachovec (minerál) – odrůda aragonitu
 Hrachovec (Valašské Meziříčí) – část města Valašské Meziříčí v okrese Vsetín
 Hrachovec (Hořice) – osada v Hořicích
 Hrachovec (pokrm) – jídlo připravené z hrachu, krup a vepřového masa